Дивізія А 1966—1967 — 49-ий сезон чемпіонату Румунії з футболу. Титул вперше здобув Рапід (Бухарест).

Команди

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Стяуа взяв участь у Кубку кубків 1967—1968 як переможець Кубку Румунії 1966—1967.
2. Після закічнення сезону клуб Динамо (Пітешть) змінив назву на Арджеш.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Дивізія А на rsssf  

1966—1967
Румунія
Румунія
1966 у румунському спорті
1967 у румунському спорті